Винник — украинская и еврейская фамилия.
 
 
 Винник, Василий Алексеевич (род. 1929) — украинский языковед, кандидат филологических наук с 1965.
 Винник, Джадд (род. 1970) — американский автор комиксов.
 Винник, Елена Валерьевна (род. 1976) — российская телеведущая.
 
 Винник, Ирина Борисовна (род. 1948) — советская и латвийская журналистка, редактор, общественный деятель.
 Винник, Кэтрин (род. 1977) — канадская актриса.
 Винник, Лев Павлович (род. 1935) — российский сейсмолог.
 Винник, Михаил Моисеевич (1887—1943) — советский график, живописец.
 Винник, Олег Анатольевич (род. 1973) — украинский певец, композитор и автор песен.
 Винник, Павел Борисович (1925—2011) — советский и российский актёр.
 Винник, Пётр Фёдорович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Винник, Пол (род. 1964) — канадский военный деятель, командующий Армией Канады с 2016 года.
 Винник, Соломия Дмитриевна (род. 2001) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.
 Винник, Юрий Михайлович (1923—1995) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Виник
 
 Уинник, Даниель (род. 1985) — канадский хоккеист.

Топоним